Александрина Найденова е българска тенисистка. През септември 2019 година стига до 217 място в световната ранглиста по тенис за жени.

Кариера 
Започва да тренира тенис в школата на ТК Локомотив (Пловдив) на 4-годишна възраст. От 2004 до 2006 г. живее и тренира в тенис школа във Франция. Впоследствие заминава за САЩ, където се подготвя в Extreme Tennis Academy и Evert Tennis Academy във Флорида. При девойките достига до 102-ро място в световната ранглиста.

Играе основно на турнири в Южна Америка. Дебютът ѝ на турнир, организиран от WTA е през 2008 г. във Виня дел Мар (Чили). През същата година в Богота (Колумбия) печели първия си турнир на сингъл. Това ѝ дава право на „уайлд кард“ за турнира на WTA през 2009 в същия град. През 2011 г. започва много силно сезона и е победителка на три турнира от календара на ITF.

Класиране в ранглистата в края на годината

Финали

Титли на сингъл (6)

Загубени финали на сингъл (5)

Титли на двойки (1)

Загубени финали на двойки (9)

Източници

Външни препратки 
 
 

Български тенисистки
Родени в Пловдив